INS Dakar ist der Name folgender Unterseeboote:

 INS Dakar, anderer Name der HMS Totem, 1968 gesunken 
 Dakar (U-Boot, 2020), Indienststellung 2020